Ме́рчісон або Ме́рчисон () може означати:

Персоналії 

 Айра Мерчісон (; 1933—1994) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1956).
 Лорен Мерчісон (; 1898—1979) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1920, 1924).
 Родерік Імпі Мерчісон (; 1792—1871) — шотландський геолог.
  (; 1830—1879) — британський лікар.
 Шарлотта Мерчісон (, уроджена Гугонін, ; 1788―1869) — британська геологиня.

Топоніми 

 Мерчисон () — річка у західній частині австралійського штату Західна Австралія.
 Мерчисон () — водоспад у нижній течії річки Вікторія-Ніл в Уганді.
 Мерчисон () — масивна гора (3501 м) в Антарктиді.
 Мерчисон () — гора (2408 м), вершина у хребті Шалер (), що в Південних Альпах, в регіоні Кентербері у Новій Зеландії.
 Мерчисон () — мис на півострові Бутія, найпівнічніша точка материкової суші Канади та Північної Америки

Інше 
 Мерчисон — метеорит масою 108 кілограм, що впав поблизу села Мерчисон, штат Вікторія (Австралія).
 Медаль Мерчісона () — щорічна наукова нагорода Геологічного товариства Лондону.